Sunrise Beach peut désigner les lieux suivants :

Australie 
 Sunrise Beach, une localité du Queensland.

Canada 
 Sunrise Beach, un village d'été du Comté de Lac Sainte-Anne, dans la province d'Alberta.

États-Unis 
 , une communauté non-incorporée du comté de Kosciusko dans l'Indiana.
 Sunrise Beach, un village des comtés de Camden et de Morgan dans le Missouri.
 , une communauté non-incorporée du comté de Kosciusko dans l'État de Washington.

Voir aussi 
 Sunrise Beach Village, un village du comté de Llano dans le Texas.